Niemcy:
 Rückersdorf – dzielnica Neustadt in Sachsen
 Rückersdorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga
 Rückersdorf – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster
 Rückersdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz